Ел Ескобетиљо има више значења:

 Ел Ескобетиљо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ескобетиљо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескобетиљо (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескобетиљо, Чикита, Гранха (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескобетиљо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику